HMS Duke (1682) - linieschip, na een verbouwing herdoopt tot HMS Prince George
 HMS Prince (1763) - kotter
 HMS Prince George (1772) - linieschip
 HMS Prince George (1895) - slagschip